Hermandad o Cofradía de Ntra. Sra. de la Esperanza es el nombre genérico que se suele dar a diversas cofradías y hermandades de la Semana Santa en España:

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza en Ávila.
La Hermandad de la Esperanza en Córdoba.
 La Hermandad de la Virgen de la Esperanza en Ciudad Real.
 La Real e Ilustre Cofrafía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza en Jódar.
 La Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria.
 La Hermandad del Gran Poder y de la Esperanza Macarena en Madrid.
 La Archicofradía del Paso y la Esperanza en Málaga.
 La Hermandad de Nueva Esperanza en Málaga.
 La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza en Murcia.
 La Hermandad Dominicana del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, N.P. Jesús de la Pasión, Ntra. Sra. de los Dolores y Ntra. Sra. de la Esperanza en Salamanca.
 La Real Cofradía de la Macarena de la Concepción de Santa Cruz en Santa Cruz de Tenerife.
 La Hermandad de La Esperanza Macarena en Sevilla.
 La Hermandad de la Esperanza de Triana en Sevilla.
 La Hermandad de La Trinidad en Sevilla.
 La Cofradía de Jesús Caído y María Santísima de la Esperanza en Valdepeñas.
 La Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo en Zaragoza.
 La Cofradía Virgen de la Esperanza en Zamora.